

События 
 Консулы Спурий Постумий Альбин (патриций) и Квинт Марций Филипп (плебей).
 Запрещение проведения в Риме праздника Вакханалии.
 Птолемей Эпифан вновь подчиняет Фиваиду.
 Середина 180-х годов — Ганнибал направился к Прузию Вифинскому. Победа Ганнибала над войском Эвмена. Успехи в борьбе с соседними племенами.
 Покорение Деметрием Бактрийским Арахосии, Парадамисад и всей долины Инда.

Скончались 
 Чжан Лян — советник и военный стратег Лю Бана во времена империи Хань.

См. также

Примечания